Pfaid steht für:
 den historischen deutschen Namen der Gemeinde Faido im Kanton Tessin, Schweiz
 den deutschen Namen der Gemeinde Faedo in der Provinz Trient, Italien

Siehe auch:
 Faid